Данная таблица указывает основные события, произошедшие во время Первой мировой войны.

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

После 1920

Примечания

Ссылки 
 Хронология Первой мировой войны на сайте «Хронос»

 
Хроника Первой мировой войны